М 58 (М58, М-58) — может означать:
 М 58 — галактика;
 М58 — «Амур» — автомобильная дорога Чита — Хабаровск;